Gooden ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Henry Gooden (1879–1971), britischer Drehbuchautor
 Billy Gooden (1923–1998), kanadischer Eishockeyspieler
 Carlota Gooden (* 1936), panamaische Sprinterin
 David Gooden alias Dave Angel (* 1966), britischer Techno-Musiker, DJ und Labelbetreiber
 Drew Gooden (* 1981), US-amerikanischer Basketballspieler
 Dwight Gooden (* 1964), US-amerikanischer Baseballspieler
 Lance Gooden (* 1982), amerikanischer Politiker
 Leo Gooden (1929–1965), US-amerikanischer Sänger, Songwriter, Musikproduzent und Nachtclubbesitzer 
 Lolita Shante Gooden alias Roxanne Shanté (* 1969), US-amerikanische Rapperin
 Sam Gooden (* 1939), US-amerikanischer Soulsänger
 Simone Gooden alias Monie Love (* 1970), britische Musikerin
 Tavares Gooden (* 1984), US-amerikanischer Footballspieler
 Ty Gooden (* 1972), britischer Fußballer

Siehe auch:
 Goodin
 Gudden